Culliford ist der Familienname folgender Personen:
 James Culliford (1927–2002), britischer Schauspieler
 Nine Culliford (1930–2016), belgische Comic-Coloristin
 Pierre Culliford, Pseudonym Peyo (1928–1992), belgischer Comiczeichner
 Robert Culliford (* 17. Jahrhundert; † 18. Jahrhundert), angloamerikanischer Piratenkapitän